Lakehead podría referirse a dos lugares en el estado estadounidense de California, condado de Shasta:

 Lakehead; o
 Lakehead-Lakeshore